

Anno 
 201 o 201 a.C.

Codici 
 201  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Jonathan B. Postel di Promiod in Valle d'Aosta

Matematica 
 201 – numero